Теракт у австралийского посольства в Джакарте (2004) — произошёл 9 сентября 2004 в Джакарте, Индонезия.

Однотонная бомба, которая была упакована в маленький развозной автофургон Daihatsu, взорвалась около австралийского посольства в районе Кунинган в Южной Джакарте, приблизительно в 10:30 по местному времени (03:30 UTC), убив 9 человек, включая террориста, и ранив более 150. Также пострадало и греческое посольство в смежном здании, там три дипломата были ранены. Повреждены взрывом также оказались соседнее китайское посольство, многочисленные офисные здания, окружающие посольства. Также были повреждены взрывом здания, находившиеся в 500 метрах от центра взрыва, главным образом там были выбиты стекла.

Спор последовал относительно того, сколько гражданских лиц потеряло свои жизни после взрыва: местные органы здравоохранения в Джакарте сообщили о 9 смертельных случаях, об 11 убитых сообщают австралийские чиновники. Среди убитых были четверо индонезийских полицейских. Остальные были гражданскими лицами, включая садовника посольства, двоих рабочих посольства и случайного прохожего.

См. также 
 Террористические акты на Бали (2002)
 Террористические акты на Бали (2005)
 Взрыв в гостинице Марриот, Джакарта (2003)

Террористические акты 2004 года
Террористические акты, совершённые в Индонезии
События 9 сентября
Сентябрь 2004 года
2004 год в Индонезии
Убийства, совершённые в 2004 году
Судебные процессы по делам об убийствах